Этническая музыка ()
 The World (судно)